Trevor Mann steht für:
 Trevor Mann (Automobilmanager), geb. 1961, langjähriger brit. Manager bei Nissan Motors und Mitsubishi Motors
 Trevor Mann, geb. 1988, amerikanischer Wrestler